Календарная поэзия — произведения древнейшего вида народного устно-поэтического творчества разных народов, являющиеся частью календарной обрядности.

Календарные обряды, игры и песни связаны с явлениями природы и трудом крестьян в разные времена года. В основе этих обрядов лежала вера в магическую силу слова, жеста, действия, способная, как казалось людям, обеспечить хороший урожай, благополучие, помогает в достижении целей.

У славян 
Календарная поэзия славян многообразна по жанрам, содержанию, мотивам, художественным средствам. Календарные обряды связаны с народным сельскохозяйственным календарём — распорядком работ — подготовкой урожая (зима, весна и лето) и его уборка (осень).

В зимних обрядах славян большое место занимало колядование. Колядовщики ряжеными ходили по домам и желали богатого урожая, приплода скота, счастья в семейной жизни и здоровья. В заключение они просили награду за свой труд.

Обряды Масленицы были аналогом западного Карнавала и знаменовали рубежное время между Мясоедом и началом Великого поста. 

Приблизить приход весны было призвано исполнение обрядовых песен Веснянок.

Один из самых больших весенних праздников славян — Юрьев день, день выгона скота на пастьбу, отмечался 23 апреля. Скот украшали лентами, цветами, пели о наступлении лета.

Летняя обрядность связана с Семицко-Троицким циклом, праздником Ивана Купалы, сенокосом, днём Ильи-пророка, Зажинками. 

Осенние обрядовые песни и игры были приурочены к сбору урожая (Обжинки, Осенины).

У башкир 
У башкир календарная поэзия делится на 4 цикла — по временам года и периодам солнцестояния.
 Весенний цикл связан с празднованием новруза, каргатуя, сабантуя
 Летний цикл — летнего нардугана,
 Осенний цикл — праздника сумбули (сөмбәлә байрамы),
 Зимний цикл — зимнего нардугана.

Произведения календарной поэзии включают в себя алгыши, благопожелания (теләк), песни, баиты, хороводные такмаки, речитации, игровые вопросы, заклички (саҡырыу), загадки, хынамыши.

Благопожелания были обращены к высшим силам с просьбой о благоприятной погоде, хорошем урожае, благополучии: «Эй, Тәңрем, уңыш бир! /Ас-яланғас итмә. /Илгә именлек бир, /Түбә туклыктары бир!» («О, Тенгри мой, урожай дай! /Голод не посылай. /Стране пошли благодать, /Достаток дай!»).

Заклички произносились во время обрядов вызывания дождя или солнца: «Ямғырым, яу, яу, /Майлы бутҡа бирермен, /Алтын ҡалак ҡуйырмын!» («Дождик мой, лей, лей, /Кашу я тебе сварю, /Золотую ложку дам!»).

У татар 
У татар после окончания посевной проводился обряд Пештемэ, призванный отогнать заморозки. С приходом весны празднуется праздник грачей «Карга боткасы». Календарными праздниками и связанной с ними поэзией являются обряд Алас, Жимчэчэк, праздник Зара и др.

Примечания

Литература 
 Аничков Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян, ч. 1—2, СПБ, 1903—05;
 Баязитова Ф. С. Астраханские татары. Духовное наследие: семейно-бытовая, обрядовая и фольклор. — Казань: Фикер, 2002. — Б.232-234.
 Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования. — М.: Наука, 1982.
 
 
 
 Уразманова Р. К. Обряды и праздники татар Поволжья и Урала. Годовой цикл (XIX — начало XX вв.). — Казань: Дом печати, 2001. — С. 196.

Ссылки 
 Календарная поэзия башкирская
 Календарная поэзия
 Календарная обрядовая поэзия

Литературные жанры
Башкирские обычаи
Литература Башкортостана
Обрядовая поэзия славян